Аран  (др.-евр. הָרָן‏‎ Хала́н — «горный») — библейский, ветхозаветный персонаж, сын Фарры и брат родоначальника арабов и евреев Авраама; отец праведного Лота ().

Варианты написания 
Помимо написания Аран встречаются варианты написания:
 Арран,
 Харан,
 Гаран.

Жизнеописание 
По Книге Бытия, Аран был сыном Фарры, родился в Уре Халдейском. Братьями Арана были Авраам и Нахор. Аран стал отцом Лота и двух дочерей — Милки и ; первая из них вышла замуж за своего дядю Нахора. Умер ещё при жизни отца. Отец же его дожил до 205 лет ().   

По Книге Праведного, детьми Харана (Арана) были: сын Лот и дочери Милка и Шари.

В Книге Юбилеев (так называемом «Малом Бытии») о нём говорится, что он умер в результате пожара. Его отец и все родственники и поклонялись идолам. Авраам же никогда не поклонялся идолам и его раздражало то, что делают его соплеменники, но ему Фарра запрещал высказывать своё мнение. Когда Аврааму исполнилось шестьдесят лет, он ночью поджёг капище идолов. Аран первый из всех увидел этот пожар и бросился в огонь спасать идолов. Вынести их из огня ему не удалось и он получил ожоги, несовместимые с жизнью. Он умер в Уре халдейском и был погребён в том же городе.

Комментарии 
Историк Иосиф Флавий сообщал, что ещё в его время можно было видеть могильный памятник Арана.

Согласно одному талмудическому преданию, основанному на толковании имени «Ур» в смысле «огонь», Немврод бросил в огонь вместе с Авраамом и Арана. Но так как последний не был стоек в вере в единого Бога и сказал: «Если Аврааму суждено погибнуть в раскалённой печи, то я предпочитаю остаться с Немвродом; если же ему суждено спастись, то я не прочь быть с ним», то он и погиб в огне этой печи.

Примечания

Ссылки 

Персонажи Книги Бытия
Авраам